Серебря́нський — українське прізвище. Жіноча форма — Серебрянська.

Відомі носії 
 Серебрянський Дмитро Миколайович (* 2 липня 1980 року, с. Коболчин Сокирянський район Чернівецька область) — український науковець
 Серебрянський Олег Васильович (* 14 березня 1955, Запоріжжя) — радянський футболіст, півзахисник, український спортивний функціонер і тренер, чемпіон СРСР (1983), майстер спорту СРСР (1983).

Жінки: Серебрянська